Реттель

 Реттель — коммуна в Лотарингии (Франция).
 Реттель, Леонард (1811—1885) — польский политик, один из видных деятелей польского восстания 1830 года, литератор.